— титул буддистского монастыря в Японии. В японском языке предшествует официальном названии монастыря.

Краткие сведения 
В древней Индии и Китае существовала традиция строить буддистские монастыри и вихари в горах. Делалось это по образцу общины самого Будды, расположенной на Горе грифов. Китайские горные монастыри имели двойные названия. Первая составляющая такого названия обозначала верх — место нахождения монастыря, а вторая — собственное название самого монастыря. Например:
 Монастырь Гоцин горы Тянтай (, «монастырь Чистой страны на горе Небесного плато»)
 Монастырь Дунлинь горы Лу ((, «монастырь Благодатного леса на Хатинковой горе»).
Со временем название горы стало прозвищем самого монастыря, которое использовалось наряду с официальным названием, а иногда заменяло её.

В древней Японии буддистские монастыри строились на равнинах, поэтому горных прозвищ не имели. Однако в конце VIII века их стали сооружать в горах, за пределами светских поселений. Первыми монастырями, которые имели собственные «санго» были Энрякудзи на горе Хиэй и Конгобудзи на горе Коя. Они стали подобием китайских аналогов.

С конца XII века «санго» превратились в формальные титулы, которые предоставлялись монастырям не зависимо от их места расположения. Первым из таких монастырей стал Сейрёдзи. Он находился на равнине, но получил «санго» «гора Годай». В течение XIII — XV веков, после утверждения системы «пяти гор», определяющей пять главных дзенских ячеек страны, практика предоставления «горных прозвищ» всем монастырям окончательно закрепилась в Японии. Начиная с середины 15 века каждый японский монастырь имеет собственный «санго».

Источники и литература 
 Санго (буддизм) // «日本大百科全書» [Энциклопедия Ниппоника]. — 第2版. — 東京: 小学館, 1994—1997. — 全26冊. (яп.)
 Seckel, Dietrich: Buddhistische Tempelnamen in Japan. Steiner: Stuttgart. 1985 (Münchener Ostasiatische Studien ; 37)

Ссылки 
 Почему буддистские монастыри имеют «горные прозвища»?
 阿弥陀寺＞山号
 お寺には、なぜ山号があるの?

Буддизм в Японии